Het seizoen 2004/05 is de 32ste editie van de herenhoofdklasse hockey waarin onder de KNHB-vlag om het landskampioenschap hockey werd gestreden. De competitie begon voor de heren met een speelronde op 26 augustus 2004 en eindigde op 8 mei 2005. Officieel ging de competitie door het leven onder de naam Rabo Hoofdklasse.

In het voorgaande jaar degradeerden Hurley en EMHC. Hiervoor kwamen Tilburg en Breda in de plaats.

Oranje Zwart werd voor het eerst in de historie landskampioen door in de finale Bloemendaal te verslaan en onderin degradeerden Kampong en Breda naar de Overgangsklasse

Eindstand
Na 22 speelronden was de eindstand:

Legenda

Uitslagen reguliere competitie 
Informatie: Zonder de Play Offs.
De thuisspelende ploeg staat in de linkerkolom.

Topscorers

Play-offs kampioenschap
Na de reguliere competitie werd het seizoen beslist door middel van play-offs om te bepalen wie zich kampioen van Nederland mag noemen. De nummer 1 neemt het op tegen de nummer 4 en de nummer 2 neemt het dan op tegen de nummer 3. De winnaars hiervan komen in de finale.

Bloemendaal, Oranje Zwart, SCHC en Amsterdam hadden zich geplaatst voor de eindstrijd.

Eerste halve finales

Tweede halve finales

Finale

(*) Bloemendaal wint na strafballen: 6-5

Oranje Zwart kampioen hoofdklasse heren 2004/05.

Promotie/degradatie play-offs
De als 10de en 11de geëindigde hoofdklassers Pinoké en Breda moesten zich via deze play offs proberen te handhaven in de hoofdklasse. Rotterdam en Eindhoven zijn kampioen geworden van de overgangsklasse en moeten uitmaken wie de opengevallen plaats in de hoofdklasse overneemt van Kampong.

Play off rechtstreekse promotie

Rotterdam is gepromoveerd en Eindhoven neemt het op tegen Breda om promotie/handhaving. De nummers 2 van de beide overgangsklassen EMHC en Hurley nemen het tegen elkaar op om te bepalen wie in de tweede serie play offs het dan op mag nemen tegen Pinoké.

Play off nummers 2 overgangsklasse

EMHC terug naar overgangsklasse en Hurley speelt play off tegen Pinoké.

Play offs tweede serie

Pinoké handhaaft zich en Eindhoven promoveert naar de hoofdklasse. Breda degradeert naar de overgangsklasse.

Externe link
 Website van de hoofdklasse 2004/05

Hockey in 2004
Hockey in 2005
 2004/05